

Italia 
 Museo Veneto del Giocattolo – museo di Padova
 Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna – museo di Zeppara
 Museo del giocattolo Pietro Piraino – museo di Bagheria
 Museo del giocattolo – museo di Zagarolo
 Museo storico didattico di giochi e giocattoli del Novecento – museo di Roma
 Museo del giocattolo – museo di Catania
 Museo del giocattolo – museo di Napoli
 Museo del giocattolo e del bambino – museo di Ancona
 Museo della bambola e del giocattolo – museo di Angera

Regno Unito 
 Museo dei giocattoli e dei modellini di Brighton – museo di Brighton

Spagna 
 Museo del giocattolo e degli automi – museo di Verdú